Little Alamance Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Alamance Creek (Big Alamance Creek), Fluss im Alamance County, Bundesstaat North Carolina
 Little Alamance Creek (Lake Mackintosh), Fluss im Guilford County, Bundesstaat North Carolina